Малы́гин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Малыгин, Александр Владимирович (род. 1979) — украинский и российский футболист.
 Малыгин, Ардалион Николаевич (1913—1999) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Малыгин, Валерий Владимирович (1939—2009) — советский и российский дипломат.
 Малыгин, Валерий Юрьевич (1965—2017) — латвийский предприниматель, главный акционер АО «Олайнфарм».
 Малыгин, Василий Иванович (1905—1976) — Герой Советского Союза.
 
 
 Малыгин Денис Васильевич (известен как: Мафик; род. 1971) — российский автор и исполнитель песен.
 
 Малыгин, Илларион Николаевич (1901—1978) — советский писатель, поэт и драматург.
 Малыгин, Константин Алексеевич (1905—1990) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Малыгин, Макс Иванович (1899—?) — советский деятель внутренней безопасности.
 Малыгин, Михаил Михайлович (1895—1943) — советский разведчик, полковник.
 Малыгин, Николай Павлович (1913—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Малыгин, Семён Лукич (1925—2008) — буровой мастер, Герой Социалистического Труда.
 Малыгин, Сергей Александрович (1898—1944) — полковник, Герой Советского Союза.
 Малыгин, Степан Гаврилович (ум. 1764) — русский исследователь Арктики.



Другое 
 Малыгин — ледокольный пароход, построенный в Финляндии под названием «Войма».
 Малыгин — ледокольный пароход, внесший значительный вклад в освоение Арктики и Северного морского пути.
 Малыгин — остановочный пункт Московской железной дороги в Брянской области.
 Степан Малыгин — научно-исследовательское судно Российской академии наук.

См. также